Posadas kan syfta på:

Argentina 

 Posadas, provinshuvudstad, Misiones,

Spanien 

 Posadas (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Posadas (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba,